ITT steht für:
 ITT Inc., ein US-amerikanischer Mischkonzern
 Institute of Technology Tallaght und Institute of Technology, Tralee, Bildungsinstitute in Irland
 In This Thread, siehe Thread (Internet)
 Individual Time Trial, siehe u. a. Einzelzeitfahren
 intention-to-treat, Datenanalyseprinzip der medizinischen Statistik
 Întreprinderea de Transport Timișoara, rumänisches Verkehrsunternehmens, siehe Societatea de Transport Public Timișoara
 Invitation to Tender, Aufforderung an Unternehmen, ein Angebot bei einer (öffentlichen) Ausschreibung abzugeben
 Ishpingo Tambococha Tiputini, Erdöl-Konzessionsgebiet in Ecuador

Itt ist der Nachname folgender Personen:
 Edgar Itt (* 1967), deutscher Leichtathlet
 Frank Itt (* 1960), deutscher Bassist, Musikproduzent, Autor und Dozent

itt steht für:
 Maeng-Itneg (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Itneg (Sprache), Nord-Luzon-Sprache der Itneg in Cordillera Central (Philippinen), Luzon, Philippinen

Abkürzung